Seppuku, ook wel harakiri, Japanse vorm van zelfmoord
 Harakiri (film), een Duitse dramafilm uit 1919
 Het harakiri-mysterie, een hoorspel uit 1962
 Hara Kiri Raft Slide, een soort waterglijbaan met rubberbootjes in pretparken
 White Water, een attractie van dit type in Attractiepark Slagharen, die vroeger gewoon Hara Kiri heette
Hara Kiri (Toverland), een attractie van dit type in attractiepark Toverland
 Hara-Kiri (tijdschrift), de voorloper van Charlie Hebdo